Russell es el nombre de tres pueblos en Wisconsin:

 Russell (condado de Bayfield, Wisconsin)
 Russell (condado de Lincoln, Wisconsin)
 Russell (condado de Sheboygan, Wisconsin)